Maronge kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Maronge (periodiskt vattendrag i Burundi), Mwaro,

Indonesien 

 Desa Maronge, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar